Статистика на Световното първенство по футбол 2010, което се провежда в Южна Африка

Голмайстори 
Томас Мюлер спечели Златната обувка. От всички играчи с по 5 гола, Мюлер имаше най-много асистенции.

 Г – голове, А – асистенции, МИН – играни минути, Д – дузпи, М – мачове 

5 гола

4 гола

3 гола

2 гола

1 гол

Автоголове
  Даниел Агер (срещу Нидерландия)
  Чу-Йон Парк (срещу Аржентина)

Резултати 
 Общо голове: 145, включително 101 от груповата фаза
 Средно голове на мач: 2.27
 Общ брой хеттрикове: 1 (Гонсало Игуаин, )
 Общо дузпи: 15
 Общ брой вкарани дузпи: 9
 Най-много голове, отбор: 16 – 
 Най-много голове, индивидуално: 5 – Давид Вия, Уесли Снейдер, Томас Мюлер, Диего Форлан
 Най-много асистенции: 3 – Месут Йозил, Дирк Койт, Кака, Бастиан Швайнщайгер, Томас Мюлер
 Най-много голове и асистенции: 8 – Томас Мюлер
 Най-малко голове от отбор: 0 – , 
 Най-много голове получени от отбор: 12 – 
 Най-малко голове получени от отбор: 1 – , 
 Най-добра голова разлика: +11 – 
 Най-лоша голова разлика: -11 – 
 Най-много голове в мач от двата отбора: 7 –  (7) и  (0)
 Най-много голове в мач от един отбор: 7 –  срещу 
 Най-много голове в мач от загубил отбор: 2 –  срещу  (3);  срещу  (3);  срещу  (3)
 Най-голяма победа: 7 –  7–0 
 Най-много сухи мрежи: 5 – 
 Най-малко сухи мрежи: 0 – , , , , , , , , 
 Първи гол: Сифиве Чабалала за  срещу 
 37-и гол: Хавиер Ернандес за  срещу  (Това е 2100-тният гол на световното първенство)
 137-и гол: Арен Робен за  срещу  (Това е 2200-ният гол на световното първенство)
 Първи хеттрик: Гонсало Игуаин за  срещу 
 Най-бързо вкаран гол след начало на мача: 3-та минута (2:38 мин.): Томас Мюлер за  срещу 
 Най-бързо вкаран гол след влизане като резерва: 2 минути: Какау за  срещу , Родриго Милар за  срещу  и Камил Копунек за  срещу 
 Най-късно вкаран гол без продължения: 90+5 минута: Алваро Перейра за  срещу 
 Най-късно вкаран победен гол без продължения: 90+1 минута – Лендън Донован за  срещу 
 Най-късно вкаран победен гол с продължения: 116 минута – Андрес Иниеста за  срещу 
 Най-много голове вкарани от един играч в мач: 3 – Гонсало Игуаин за  срещу 
 Автоголове: 2 – Чу-Йон Парк и Даниел Агер
 Най-стар голмайстор: 37 години и 151 дни стар – Куаутемок Бланко за  срещу 
 Най-млад голмайстор: 20 години и 273 дни стар – Томас Мюлер за  срещу

Асистенции 
Топ 12 асистенции.

Победи и загуби 
 Най-много победи: 6 – , 
 Най-малко победи: 0 – , , , , , , , 
 Най-много загуби: 3 – , 
 Най-малко загуби: 0 – 
 Най-мнго равенства: 3 – , 
 Най-малко равенства: 0 – , , , , , , , , , 
 Най-много точки в груповата фаза: 9 – , 
 Най-малко точки в груповата фаза: 0 – ,

Дисциплина 
Виж Дисциплина на Световно първенство по футбол 2010

Класиране 
Всички 32 отбора са класирани според критерия, която е използвана от ФИФА и за предишните световни първенства.

No — ранк, Г — група, М — мачове, П — победи, Р — равенства, З — загуби, ВГ — вкарани голове, ДГ — допуснати голове, ГР — голова разлика, Т — точки

Статистика 
Удебелен шрифт обозначава, че нацията е с най-голям

М = мачове, П = победи, Р = равенства, З = загуби, СТ = среден брой точки, ВГ = вкарани голове, СВГ = среден брой вкарани голове на мач, ДГ = допуснати голове, СДГ = среден брой допуснати голове на мач, ГР = голова разлика (ВГ — ДГ), СГР = средна голова разлика СМ = сухи мрежи, ССМ = среден брой сухи мрежи, ЖК = жълти картони, СЖК = среден брой жълти картони, ЧК = червени картони, СЧК = среден брой червени картони

Световно първенство по футбол 2010